

Personnalité 
 Superior, un évêque des Nerviens au

Toponyme 

 Superior (Arizona) ville du comté de Pinal (Arizona, États-Unis).
 Superior (Colorado) (États-Unis).
 Superior (Iowa) (États-Unis).
 Superior Township, comté de Chippewa (Michigan) (États-Unis).
 Superior Township, comté de Washtenaw (États-Unis).
 Superior (Montana), ville du comté de Mineral (Montana) (États-Unis). 
 Superior (Nebraska) (États-Unis).
 Superior (city, Wisconsin), ville du comté de Douglas (Wisconsin) (États-Unis).
 Superior (town, Wisconsin), ville du comté de Douglas (Wisconsin) (États-Unis), adjacente à la précédente.
 Superior (village, Wisconsin), village du comté de Douglas (Wisconsin) (États-Unis), adjacent à la ville précédente.
 Superior (Wyoming) (États-Unis).

Littérature 

 Superior est un manga shōnen de high fantasy créé par Ichtys et publié par BD Gangan.
 Superior est un comic book de Mark Millar et  Leinil Francis Yu.
 Superior: The Return of Race Science est un livre d'Angela Saini publié en 2019.

Homonymie de localités aux États-Unis